Cornelia Bouman – tennista olandese
 Katie Bouman – informatica statunitense
 Piet Bouman – calciatore olandese